Антропов Анатолій Степанович — учасник Другої Світової війни, повний кавалер ордена Слави
 Антропов Андрій Михайлович (нар. 1967) — російський бадмінтоніст, неодноразовий чемпіон СРСР і призер спортивних чемпіонатів Європи
 Антропов Василь Якович (1910—1943) — Герой Радянського Союзу. Брат Петра Антропова
 Костянтин Антропов:
 Антропов Костянтин Васильович — учасник Другої Світової війни, записаний до Книги Пошани трудової слави і героїзму Удмуртії
 Антропов Костянтин Григорович — російський автогонщик, майстер спорту міжнародного класу
 Антропов Лев Іванович (1913—1994) — український науковець в області електрохімії
 Антропов Лука Миколайович (1843—1881) — російський драматург, батько Романа Антропова
 Антропов Микола Олександрович (нар. 1980) — казахстанський хокеїст
 Антропов Олег Петрович (нар. 1947) — радянський волейболіст, латвійський волейбольний тренер, олімпійський чемпіон 1968 року
 Антропов Олексій Петрович (1716—1795) — російський живописець, представник стилю бароко
 Антропов Петро Якович (1905—1975) — радянський державний діяч, Герой Соціалістичної Праці. Брат Василя Антропова
 Антропов Роман Лукич (1876?-1913) — російський письменник, друкувався під псевдонімом Роман Добрий. Автор серії детективних розповідей «Геній російського розшуку І. Д. Путилін»

 Антропова Тамара Михайлівна ( 1986) — українська актриса театру і кіно, театральна режисерка.

Російські прізвища